Othe désigne généralement une commune française de l'Aube dans le Pays d'Othe
 Othe est une commune française du département de Meurthe-et-Moselle

Toponymie partielle 
Othe est également un toponyme présent dans plusieurs communes, dont:
 Aix-en-Othe, commune française de l'Aube
 Canton d'Aix-en-Othe, canton de la Champagne-Ardenne
 Festival en Othe, festival de musique contemporaine
 Bercenay-en-Othe, commune française de l'Aube
 Bligny-en-Othe, ancienne commune française de l'Yonne
 Bœurs-en-Othe, commune française de l'Yonne
 Bucey-en-Othe, commune française de l'Aube
 Bussy-en-Othe, commune française de l'Yonne
 Monastère orthodoxe de Bussy-en-Othe
 Coursan-en-Othe, commune française de l'Aube
 Maraye-en-Othe, commune française de l'Aube
 Nogent-en-Othe, commune française de l'Aube
 Paroy-en-Othe, commune française de l'Yonne
 Saint-Mards-en-Othe, commune française de l'Aube
 Villemoiron-en-Othe, commune française de l'Aube

 Communauté de communes du Pays d'Othe Aixois

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France